(陳閎, VIII век) — китайский художник.
  (陳紅, род. 1968) — китайская актриса.
 Чэнь Хун (陈红, род. 1970) — китайская софтболистка.
  (陈宏, род. 1979) — китайский бадминтонист.
  (陈宏, род. 1994) — китайская фигуристка.